Furck ist der Name von:

 Carl-Ludwig Furck (1923–2011), deutscher Erziehungswissenschaftler und Bildungsreformer
 Sebastian Furck (* um 1600; † 1655), deutscher Kupferstecher